«Сумерки: Оригинальный саундтрек» () — официальная музыка для фильма «Сумерки» 2008 года.

Оригинальный саундтрек

Маркетинг

Список дорожек

Цифровой альбом iTunes 
 «Let Me Sign» (Роберт Паттинсон)
 «Травиата» (Джузеппе Верди, исполняет Королевский филармонический оркестр)
 «Clair de Lune» (Клод Дебюсси)

Специальное издание на CD/DVD

Синглы

Позиции в чартах

Партитура

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный саундтрек к Сумеркам
 Саундтрек к Сумеречной саге
 Тексты и переводы песен из саундтрека к Сумеркам

Саундтреки Atlantic Records
Саундтреки 2008 года
Сумерки